McCarthy (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 McCarthy (grup de música), grup de música d'Essex, Anglaterra
 Biografies:
 Benedict McCarthy (Ciutat del Cap, 1977), futbolista sud-africà que ocupa la posició de davanter
 Cormac McCarthy (Providence, Rhode Island, 1933), escriptor estatunidenc guanyador del Premi Pulitzer
 John McCarthy (1927, Boston, Massachusetts), informàtic estatunidenc i científic cognitiu
 Joseph Raymond McCarthy, senador estatunidenc responsable de la caça de bruixes
 Paul McCarthy (1945, Salt Lake City, Utah), artista contemporani estatunidenc 
 Perry McCarthy (1961, Londres), pilot de curses de Fórmula 1 britànic